Финальная стадия Чемпионата Европы по настольному теннису среди команд 2019 года (официальное название «LIEBHERR 2019 ITTF-European Championships») проходила с 3 по 8 сентября 2019 года в Нанте (Земли Луары, Франция). В рамках чемпионата были разыграны 2 комплекта медалей в командных разрядах среди мужчин и женщин.

Расписание 

Расписание опубликовано на сайе ITTF:
 3-4 сентября - групповой этап;
 6 сентября - 1/4 финалов;
 7 сентября - 1/2 финалов;
 8 сентября - финалы.

Участники 
На основе прошедшей предварительной квалификации в чемпионате приняли участие 24 мужских и 24 женских команды. Команды разбиты на группы по 3, победитель каждой группы вышел в основной этап соревнований.

Участники мужчины

Участницы женщины

Основная сетка

Мужчины

Женщины

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Чемпионат Европы 2019
 LIEBHERR 2019 ITTF-European Championships на официальном сайте ITTF
 Чемпионат Европы по настольному теннису 2019 на сайте Европейского союза настольного тенниса (ETTU)

2019
Настольный теннис